Študlov può riferirsi a diversi toponimi della Repubblica Ceca:
Študlov, comune del distretto di Svitavy, nella regione di Pardubice
Študlov, comune del distretto di Vsetín, nella regione di Zlín